Bolham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Bolham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire